Duplornaviricota es un filo de virus de ARN bicatenario establecido por el ICTV para la clasificación viral. De acuerdo a con los análisis filogenético es un taxón parafilético de tres grupos que se ha propuesto que deben clasificarse en tres filos separados. Aunque este filo sea parafilético se puede usar para la taxonomía viral porque los taxones están estrechamente emparentados y comparten caracteres únicos entre sí.

Existe la posibilidad de que Duplornaviricota sea polifilético, más que nada por los análisis recientes del 2022, que también invalida Orthornavirae.

Taxonomía 

La taxonomía establecida por el ICTV es la siguiente:

 Filo Duplornaviricota
 Orden Ghabrivirales
 Familia Chrysoviridae
 Familia Megabirnaviridae
 Familia Quadriviridae
 Familia Totiviridae
 Familia Cystoviridae
 Familia Reoviridae

Filogenia 

Los análisis moleculares han dado las siguientes relaciones filogenéticas entre familias:Aquí Duplornaviricota deja de ser válido como una agrupación natural monofilética o parafilética.

{{Clade
|label1=Riboviria
|1={{clade
 |1=Taraviricota
 |2=

Referencias 

Duplornaviricota